

Улицы 

У́лица Акаде́мика Я́нгеля — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь М. К. Янгеля, видного советского конструктора ракетно-космических комплексов.

Россия 
 Улица Академика Янгеля — улица в Москве.

Украина 
 Улица Академика Янгеля — улица в Днепре.
 Улица Академика Янгеля — улица в Киеве.
 Улица Академика Янгеля — улица в городе Винница.

Станция метро 
 «Улица Академика Янгеля» — станция Московского метрополитена.